La pointe de Terre Rouge est un sommet situé à  d'altitude dans le massif des Cerces entre les communes françaises d'Orelle et de Valmeinier en Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Toponymie 
La pointe de Terre Rouge est un  : en effet, sa couleur rouge est en lien avec sa géologie et expliquerait le toponyme.

Géographie

Situation 
La pointe de Terre Rouge est située à  entre les communes d'Orelle et de Valmeinier, reliée par des crêtes à la roche de la Pelle au nord et au pic du Thabor au sud-est.

Géologie 
Ce sommet est principalement constitué de conglomérats et de grès grossiers.

Accès

Accès depuis Orelle 
Afin d'accéder à la pointe de Terre Rouge par Orelle, il est possible d'emprunter la piste forestière du Prec qui démarre au lieu-dit Bissortette, à l'extrémité orientale de la commune. Une fois garé au parking du Prec, on peut marcher une heure pour atteindre le lac de Bissorte par le chemin des Cartillières.

À l'extrémité du lac se trouve le refuge des Marches depuis lequel il faut continuer à suivre le « GRP Tour du Mont Thabor variante ». Normalement, le lac des Battaillères est franchi et il faut emprunter le sentier du col du Cheval Blanc, et à partir du Cheval Blanc la direction ouest doit être empruntée pour arriver à l'extrémité de la commune à la pointe voulue. Il est aussi possible de couper à travers l'itinéraire du col des Marches.

Accès depuis Valmeinier 
Du parking de la Chenalette, le « GR du Tour du Mont Thabor » peut être pris : sur ce chemin, qui remonte doucement la large vallée de Neuvache, jusqu’au rocher dénommé Pierre du Déjeuner, il faut quitter le GR environ 400 mètres après, au niveau d’une croupe herbeuse facilement repérable, à gauche. C'est le début du hors-sentier qui s'élève sur cette croupe herbeuse, puis dans le terrain caillouteux qui lui succède, en s’orientant jusqu’à la proéminence rocheuse, que l’on contourne au nord. Du passage du Pic du Thabor, il est possible de s’orienter nord-est pour gravir au mieux la pointe de Terre Rouge, en contournant les escarpements rocheux.

Notes et références 

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Savoie
Orelle